Tardajos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tardajos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Tardajos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar